

Localidades

Runcu (Dâmbovița)
Runcu (Gorj)
Runcu (Vâlcea)
 Runcu Salvei

Desambiguações de topônimos